The Howling — мини-альбом симфо-метал-группы Within Temptation, изданный в качестве второго сингла в Великобритании и США (помимо EP) с альбома The Heart of Everything; в странах Европы в качестве сингла вместо неё была выпущена «Frozen».

История написания 
The Howling — первая композиция альбома The Heart of Everything. Она была написана специально для видеоигры The Chronicles of Spellborn. Видеотрейлер к игре с использованием песни был выпущен в 2006 году.

1 мая 2007 года, до официального выхода альбома The Heart of Everything в США, «The Howling» была выпущена там в качестве EP, а затем стала официальным вторым синглом с альбома в США и тех странах, где не была выпущена «Frozen».

Видео 
Видеоклип раскрывает тему двойственности человеческой сущности: в нём показываются два образа Шарон ден Адель — светлая и тёмная стороны. В начале клипа Шарон находится на освещённом солнцем поле, одетая в светлое платье. в «тёмных» сценах присутствуют другие члены группы; сама Шарон одета в чёрное платье.

Список композиций

Примечания 

Песни 2007 года
Синглы Within Temptation